Перелік риб фауни Німеччини налічує 278 видів. Включає в себе як аборигенні види, так й інтродуковані згідно із FishBase та іншими джерелами. Список містить також три вимерлих у природі види.

Для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП використовуються такі теги:

Джерела 
 Fishes of Germany at FishBase
 Borcherding J., Staas S., Krüger S., Ondračková M., Šlapanský L., Jurajda P. (2011) Non-native Gobiid species in the lower River Rhine (Germany): recent range extensions and densities. Journal of Applied Ichthyology, 27: 153–155.
 Borcherding J., Gertzen S., Staas S. (2011) First record of Pontian racer goby, Babka gymnotrachelus (Gobiidae: Teleostei), in the River Rhine, Germany. Journal of Applied Ichthyology, 27(6): 1399–1400.
 Nehring S., Steinhof J. (2015) First records of the invasive Amur sleeper, Perccottus glenii Dybowski, 1877 in German freshwaters: a need for realization of effective management measures to stop the invasion . BioInv. Rec., 4: 223-232.

Див. також 
 Список риб Балтійського моря
 Список риб Північного моря

Німеччина